2 miejscowości w Polsce: 
 Stara Kuźnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie
 Stara Kuźnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Doruchów

 Stara Kuźnica – dawna nazwa wsi Kuźnica Stara w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim, w gminie Poraj